Francisco Asenjo Barbieri – compositore e musicista spagnolo
 Juan José Asenjo Pelegrina – arcivescovo cattolico spagnolo
 Mauricio Asenjo – calciatore argentino, attaccante
 Sabina Asenjo – atleta spagnola
 Sergio Asenjo – calciatore spagnolo, portiere